Девянóсто четвёртый псалóм — 94-й псалом из книги Псалтирь (95-й в масоретской нумерации). Известен по латинскому инципиту «Venite, exsultemus Domino». 

Псалмопевец призывает еврейский народ прославить Господа как «Царя великого над всеми богами» (стих 3). Автор в то же время предостерегает от неверия, из-за которого, согласно 11-му стиху, Бог не принял их предков «в покой Свой» (в историческом контексте подразумевалась Земля обетованная и 40-летнее скитание евреев по пустыне).

Псалом содержит фрагмент, толкуемый в Новом Завете () в мессианском смысле, как слова Святого Духа с предсказанием воцарения на земле Мессии — Иисуса Христа.

Авторство 
Псалом не имеет надписания. Он цитируется в Послании к Евреям, причём во вступительной фразе к цитате () авторство текста приписано Святому Духу («Почему, как говорит Дух Святый…»). 

Далее при цитировании в Послании к Евреям сказано, что содержание псалма донесено «говоря через Давида» (). Однако некоторые библеисты толкуют это как «взято из книги псалмов Давида». В то же время ряд библеистов понимает эти слова как утверждение о том, что Давид является непосредственным автором.

Особенности 

Большинство богословов считает, что псалом был связан с праздничным богослужением (по некоторым предположениям, с праздником кущей). Возможно, он имел культово-литургическое значение и радостно исполнялся общиной верующих во время шествия. При этом кульминация наступала при исполнении 6-го и начала 7-го стиха.

Норвежский протестантский экзегет  классифицировал это произведение как царский псалом. По предположению Мовинкеля и Крауса, псалом входил в ритуал праздника воцарения Бога Господином всего создания (праздника Кущей). Однако не все библеисты готовы отнести этот псалом к категории «царских».

По классификации Генри Геллея, этот псалом входит в группу Теократических псалмов (псалмы 94 — 97), именуемых так, потому что они прославляют могущество Бога.

Содержание 

По смыслу псалом чётко делится на две части, водоразделом служит середина 7-го стиха. Первая часть псалма представляет собой праздничную песнь благодарения, вторая — пророческое наставление.

Стихи 1 - 7а 
Псалом начинается с призыва прославить Бога, спасшего еврейский народ из рабства и сохранившего его (смысл утверждения передан образом «твердыня спасения нашего»). 

Под «богами» в 3-м стихе подразумеваются идолы, которые хотя и являются объектом поклонения язычников, но по сути своей не боги. Слова о превосходстве Бога над ними подразумевают, что Бог выше любой в мире сути, явления и вещи, потому что Он — Творец всего.

Стихи 7б - 11 
Вторая половина псалма имеет пророческий характер. По смыслу этот фрагмент можно разделить на три части. Основа первой части заключается в наставлении «не ожесточите сердца вашего», которое предваряется указанием на время «ныне» и условием «если бы вы послушали гласа Его».

Вторая часть содержит отсыл к примеру Меривы — места, где водимый по пустыне израильский народ возроптал на Моисея из-за отсутствия воды. Здесь было явлено чудо, когда по воле Божьей Моисей с помощью посоха извлек воду из скалы.

В третьей части пророчества псалмопевец напоминает о суде над роптавшим поколением. Благодаря явленным ранее чудесам, эти люди имели более чем достаточно оснований для доверия Господу в любых обстоятельствах, однако столкнувшись всего лишь с отсутствием воды, они обратились от веры к сомнению. Из-за их заблуждений и неспособности ходить Его путями Бог вознегодовал и поклялся, что они не войдут в Его покой.

В иудаизме 
Трагические события времен блуждания по пустыне, на которые указывает Псалом 94, оставили неизгладимую память в еврейском народе. Ряд исследователей полагает, что во времена написания новозаветного Послания к Евреям, 94-й псалом использовался при вступлении в синагогальное Богослужение. В этом случае первые слушатели Послания были хорошо знакомы с псалмом. А образы, связанные с «исходом» и «пустыней», в дальнейшем использовались новозаветными авторами.

В иудаизме в связи с 94-м псалмом обсуждалось богословское значение «покоя». Некоторые относили его к храму, другие — к земле в широком смысле. Также его истолковывали в эçхатологическом и сотериологическом значении (частный случай — как место в небе, приготовленное для спасённых). Кроме того, в иудаизме рассматривался вопрос о судьбе поколения евреев, не допущенных в покой. Некоторые считали это временным наказанием, — до того момента, когда гнев Божий отвратится.

В Новом Завете 

Фрагмент  процитирован в Новом Завете — в Послании к Евреям (). Автор Послания не ограничивается прямой цитатой, а делает на её основе наставление, подробно рассматривая этот фрагмент до конца третьей главы и продолжая рассматривать в четвёртой (). 

В контексте цитаты внимание автора приковано к теме верности, а фрагмент из Псалма 94 использован для контраста — как пример неверности. Далее с начала четвёртой главы Послания к Евреям автор меняет направление рассуждения: тема неверия тех, кто не вошёл в покой Божий во времена скитаний евреев по пустыне, сменяется темой обетования покоя для новозаветного народа Божьего (то есть христиан). При этом повторяющиеся в четвёртой главе фрагменты из Псалма 94 по-прежнему используются как иллюстрация к рассуждениям автора.

Если во времена Моисея «покоем» была земля Ханаан, то в Новом Завете это понятие включает спасение и Царствие Божие. Автор Послания к Евреям указывает на факт, что через много поколений после того, как странствующие по пустыне евреи не были допущены в землю ханаанскую, Бог назначает через Давида время («ныне») для входа в «покой». Божий покой представляется духовной реальностью, в которой человек, как и Бог, успокаивается от дел ().

Христианам следует постараться войти в этот покой, чтобы не уподобиться евреям, не допущенным в Ханаан (), отмечает автор Послания. Его рассуждения над псалмом завершаются грозным предупреждением: «слово Божие живо и действенно и острее всякого меча обоюдоострого» (). Это предупреждение перекликается с указанием на «глас Его» в .

Очевидно, что автор Послания к Евреям воспринимал Псалом 94 как вневременное и всегда актуальное слово Божье. Не задаваясь вопросом о судьбе евреев, не допущенных в Ханаан, автор Послания на их примере показал, как нельзя реагировать на Бога и Его откровение. Это предостережение современной церкви, чтобы она жила в вере.

Комментарии

Примечания

Литература 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

94
Пророчества Библии